LinkSwift - це потенційно небажаний додаток або, іншими словами, рекламна програма, яка спеціалізується на показі рекламних повідомлень. Вони, зазвичай, несуть інформацію про знижки, різного роду продукти, купони і намагаються спонукати користувача до переходу по посиланню, яке є обов'язковою складовою рекламного оголошення та веде на сторінку рекламодавця. Також деякі з цих сайтів можуть поширювати серйозні віруси. LinkSwift сумісна з усіма поширеними інтернет-браузерами, тому вона може показувати свою рекламу в будь-якому встановленому браузері. Часто виробники додатків типу LinkSwift намагаються максимально захистити додаток від можливого видалення користувачем, що створює певний дискомфорт людям, котрих дратують постійні оповіщення.